El Consuelo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Consuelo, Durango, 
 El Consuelo, Chihuahua,